Pilea – miasto w Grecji
 pilea – roślina